Міхал Альфонс Чайковський
 Чайковський Михайло Станіславович